Международное художественное общество и академия (International Art Society & Academy, Artιεθνής Εταιρεία Τέχνης και Ακαδημία) - художественно-образовательная ассоциация и академия, основанная в 2007 году в городе Волос (Греция) греческим классическим гитаристом и композитором Йоргосом Фудолисом.

На протяжении многих лет Международное художественное общество и Академия награждало и сотрудничало с рядом выдающихся художников из более чем 25 стран на 6 континентах.
Среди них русские артисты (Григорий Новиков - гитара,  Александр Поелуев - аккордеон) или те, кто работает в России (Миран Ваупотич - главный приглашенный дирижер Русского симфонического оркестра Прокофьева в Москве).
Среди других известных артистических имен - Марта Аргерих, Эрик Пенико, Нобуюки Цуджи, Альфред Фредди Крупа, Кремонский квартет, Питер БенсПитер Бенс, Фрагиал Франсиско Гильерме де Альмейда Хесус, Алондра де ла Парра (нынешний музыкальный руководитель Симфонического оркестра Квинсленда. ), Марко Миннеманн, Толгахан Чогулу, Сунха Юнг, Силезский гитарный октет и многие другие.

Неотъемлемой частью общества является Международная академия искусств, которая по своей природе является экзаменационной комиссией и некоммерческой организацией «дополнительного образования», основанной на образцах для подражания из Великобритании и США. Многие всемирно известные и отмеченные наградами художники выступают в качестве различных членов, профессоров и почетных профессоров, таких как Малгожата Ходаковска (Польша, скульптура), Толгахан Чогулу (Турция, гитара), Мариоса Джоанну Элиа (Кипр, композиция), Дарио Чебич (Хорватия, музыковедение) ), Пере Шиз (Хорватия, композиция), Мелисс Стаддард (США, литература), Димитрис П. Краниотис (Греция, поэзия), Кэндис Джеймс (Канада, поэзия), Роберт Хаган (Австралия, живопись), Никос Метаксиотис (Греция, фотография) и др.

Основатель общества Йоргос Фудулис является президентом Международного экзаменационного центра Международной академии художеств (ΔιεΔνής Ακαδημία Τέχνης), а также директором Экзаменационного центра Тринити-колледжа в Лондоне.

Международное художественное общество и Академия независимо или в сотрудничестве с Управлением организационного и академического развития Министерства образования Греции ежегодно организует ряд национальных или международных художественных конкурсов, наиболее заметным из которых является InterArtia.

Примечания 

Союзы художников
Международные ассоциации